

Ценжкув — село в гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ценжкув — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства